Oberthueria (vlinders), een naam in 1892 gepubliceerd door William Forsell Kirby voor een geslacht van vlinders uit de familie echte spinners (Bombycidae)
Oberthueria (kevers), een ongeldige naam want een later homoniem, in 1911 gepubliceerd door André Vuillet voor een geslacht van kevers uit de familie loopkevers (Carabidae)